Ві́ла-Но́ва, або Вілано́ва (, «нове містечко») — власна назва. Також — Ві́лла-Но́ва, або Віллано́ва (Villa Nova, Villanova)

Топоніми

Віла-Нова-Конейсан

Вілланова-д'Альбенга
 Вілланова-д'Асті
 Вілланова-Б'єллезе
 Вілланова-дель-Баттіста
 Вілланова-дель-Геббо
 Вілланова-дель-Сілларо
 Вілланова-ді-Кампозамп'єро
 Вілланова-Канавезе
 Вілланова-Маркезана
 Вілланова-Мондові
 Вілланова-Монтелеоне
 Вілланова-Монферрато
 Вілланова-Соларо
 Вілланова-сулл'Арда
 Вілланова-Трускеду
 Вілланова-Туло

Віла-Нова-да-Баркіня — парафія.
 Віла-Нова-да-Баронія — парафія.
 Віла-Нова-де-Гайя
 Віла-Нова-де-Мілфонтеш — парафія.
 Віла-Нова-де-Монсарруш — парафія.
 Віла-Нова-де-Пайва — парафія.
 Віла-Нова-де-Пойареш — парафія.
 Віла-Нова-да-Раїня (Азамбужа) — парафія.
 Віла-Нова-да-Раїня (Тондела) — парафія.
 Віла-Нова-де-Санде — парафія.
 Віла-Нова-де-Сан-Педру — парафія.
 Віла-Нова-де-Сервейра  — парафія.
 Віла-Нова-де-Фамалікан — парафія.
 Віла-Нова-де-Фош-Коа — парафія.

Вілланова (Корсика)